Ливан может означать:
 Ливан — государство в Азии, расположенное на восточном берегу Средиземного моря.
 Ливан — горный хребет в Ливане, известен также как Западный горный хребет Ливана.
 «Ливан» — израильский военный фильм 2009 года.
 Ливан, левона — библейское название ладана.

См. также 
 Великий Ливан
 Леван
 Ливана
 Ливановка — село в Костанайской области Казахстана
 Ливанский край — административно-территориальная единица в Латвии